Manuel do Canto Teixeira (Angra do Heroísmo, Açores, Portugal —?) foi um militar português, nomeado sargento-mor da então Vila da Praia da Vitória, na ilha Terceira por alvará de 13 de Fevereiro de 1654 e capitão de uma companhia,
Teve a mercê de 40$000 réis de uma capela, em 16 de Agosto de 1642.

Bibliografia
 Memória da Visita Regia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais de Angra do Heroísmo
Militares dos Açores
História dos Açores